Гела́сий — мужское русское личное имя греческого происхождения; восходит к  («гелао») — «смеюсь».

В христианском именослове имя соотносится с несколькими раннехристианскими святыми, среди которых — мученик Геласий Критский, пострадавший за веру в III веке во время гонений на христиан, устроенных императором Децием Траяном, Геласий Гелиопольский, лицедей, и другие.

На Руси имя Геласий относилось к группе имён, принятых в среде духовенства, а потому среди мирян оно не получило распространения. Тем не менее известны патронимные русские фамилии Галасьев и Галасеев. В святцах до конца XIX века содержалось женское парное имя — Геласия.

Народные и разговорные формы имени: Галасий, Галасей.

Краткие формы имени: Гела, Ася.

Примечания 

Русские мужские имена